Коритен може да се отнася за:

 Коритен, село в Област Добрич, България;
 Коритен, село в Солунско, Гърция;
 Горни Коритен, село в Област Кюстендил, България;
 Долни Коритен, село в Област Кюстендил, България.